Ike
 Dwight D. Eisenhower, „Ike”, amerikai elnök, tábornok
 Ike, texasi település (USA)
IKE
 Ifjúsági Keresztény Egyesület
 Internet Key Exchange protokoll